Senocrate – filosofo greco del IV secolo a.C., discepolo di Platone e poi rettore dell'Accademia fino alla morte
 Senocrate di Sicione – scultore e scrittore greco del III secolo a.C.
 Senocrate di Afrodisia – medico greco vissuto verso la metà del I secolo d.C.
 Senocrate – un fratello di Terone, tiranno di Akragas (V secolo a.C.)